

Geografia

Austria 
 Aichen – dzielnica Mank

Niemcy 
 Aichen – dzielnica Waldshut-Tiengen
 Aichen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Osoby 
 Joseph von Aichen – austriacki dyplomata

Inne 
 Aichen – ród

Zobacz też 
 Eichen